Яросла́вка () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина). Расположено на реке Басанка.

История 

Село было основано в 1196 году. Название села происходит от имени его основателя - черниговского князя Ярослава, правившего в 1177-1198 годах.

К началу XVIII в. Ярославка входило в состав Бобровицкой сотни Киевского полка и была собственностью гетманов. В 1713 году гетман Скоропадский отдал село Киево-Выдубицкому монастырю. Здесь была создана «экономия» с фруктовыми садами, прудом, водяной мельницей и винокурней.

В 1738 году в Ярославке появился самозванец, выдававший себя за сына Петра I Алексея Петровича. Им оказался работник басанского сотника Климовича С. Самозванца поддерживал местный священник Гавриил Могила.

В конце XVIII века село вошло в состав Козелецкого уезда Черниговской губернии.

На территории села находятся остатки поселения «Княжье подворье» (XII-XIII в.). Вблизи села Ярославка обнаружены курганы II-I тысячелетия до н.э.

Население 

По данным переписи 2006 года в селе Ярославка проживало 936 человек.

В начале 1740-х г.г. в Ярославке в семье священника Покровской церкви Трофима Слодницкого родился виднейший русский юрист и писатель-моралист Владимир Золотницкий.

Уроженцами села также являются:

 Шевенок Д. Я. - Герой Советского Союза;
 Крамаренко Б. С. - кавалер трех орденов Славы.

Населённые пункты Бобровицкого района